Okręty US Navy o nazwie USS "Lapwing":
 Pierwszy "Lapwing" (AM-1) był okrętem głównym trałowców typu Lapwing. Był w służbie w latach 1918-1945.
 Drugi "Lapwing" (AMS-48) był trałowcem typu YMS-1 (podtyp YMS-135). Wszedł do służby po raz pierwszy w 1943. Po raz ostatni został wycofany ze służby w 1957.

Lapwing